Hippolytus (aartsbisschop van Gniezno)
 Hippolytos (Euripides), een tragedie van Euripides
 Hippolytus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Hippolytos (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Tegenpaus Hippolytus, tegenpaus en christelijke heilige